Albertshofen ist der Ortsname von

 Albertshofen,  Gemeinde im Landkreis Kitzingen, Bayern
 Albertshofen (Biberbach), Ortsteil des Marktes Biberbach, Landkreis Augsburg, Bayern
 Albertshofen (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Albertshofen (Moorenweis), Ortsteil der Gemeinde Moorenweis, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Albertshofen (Ravensburg), Ortsteil der Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Albertshofen (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern